Alexis Rault (né en 1981), auteur-compositeur-interprète français, compositeur de musique de film ;
 Antoine Rault (né en 1965), écrivain et dramaturge français ;
 Claude Rault (né en 1940), évêque catholique français ;
  (né en 1968), homme d'affaires français ;
 Dominique Rault (né en 1971), coureur cycliste français ;
 Jean-François Rault (né en 1958), coureur cycliste français ;
 Lucie Rault (º  [?]), ethnomusicologue et sinologue française ;
 Lucien Rault (né en 1936), athlète français (spécialiste des courses de fond) ;
 Philippe Rault (º  [?]), un médecin et vexillologue français ;
 Pierre Rault (º  Aix-les-Bains), architecte, peintre, sculpteur, graphiste et illustrateur français ;
 Victor Rault (1858—1930), homme politique français ;
 Yann Rault (né en 1986), coureur cycliste français ;
  (1958—1997), pianiste français.

Voir aussi 
 
  (, )